Sergei Sernow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexejewitsch Sernow (1871–1945), russischer Zoologe, Hydrobiologe und Hochschullehrer
 Sergei Anatoljewitsch Sernow (* 1958), russischer Filmproduzent und Schauspieler